Жан-Бати́ст Лепре́нс, Ле Пренс (, 17 сентября 1734, Мец — 30 сентября 1781, Сен-Дени-дю-Пор [ныне — ] близ Парижа) — французский живописец, рисовальщик и  стиля рококо.

Биография 
Лепренс изучал живопись в родном городе Мец. Затем, в 1750 году отправился в Париж, где стал одним из лучших учеников живописцев Франсуа Буше и Жозефа-Мари Вьена. Ранние работы Лепренса в выборе тем, сюжетов и манеры схожи с произведениями его учителей. В 1752 году Лепренс женился на богатой девице Гипон, которая была почти вдвое старше него. В 1756 году бежал от неё в Италию, a через два года в Россию.

В 1758 году Лепренс по приглашению И. И. Шувалова прибыл в Россию (сначала в Санкт-Петербург, а затем в Москву, где находились два его брата и сестра) вместе с группой художников для работы в только что созданной императрицей Елизаветой Петровной Академии художеств. Лепренс прожил в России пять лет, работал в Санкт-Петербурге и Москве, путешествовал по Финляндии, Литве и Сибири (некоторые исследователи считают, что Лепренс добрался только до Казани). Лепренс уехал из России в мае 1762 года, побывав по пути в Лифляндии. Вернулся в Париж в декабре 1763 года с обширной коллекцией рисунков, которые он использовал для картин и гравюр.

В 1765 году Ж.-Б. Лепренса избрали действительным членом Королевской академия живописи и скульптуры в Париже. Среди его известных учеников был Жан Прюдомм. Сестра Ж.-Б. Лепренса была замужем за грамматиком, автором учебника по русскому языку Ж.-Б. Ж. Шарпантье.

Творчество 
Лепренс принимал участие в оформлении интерьеров Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге. В жилых помещениях императрицы Елизаветы Петровны он создал тридцать девять десюдепортов. По заданию императрицы он отправился в Сибирь для зарисовок «русских типов». По возвращении во Францию он выполнил множество картин и гравюр, изображающих пейзажи, виды городов, характерные типы населения, костюмы, утварь и обычаи. Такая живописная этнография создана Лепренсом в привычном стиле рококо с чертами идеализации и сентиментальности, но именно это обеспечило произведениям художника успех во Франции.

Впоследствии произведения Лепренса из «русской серии» не раз включались в издания, посвящённые истории России, перерабатывались другими художниками, становились источниками знаний о жизни и русском быте в XVIII веке. В Салон 1765 года Лепренс, уже будучи академиком французской Академии художеств, представил 15 картин со сценами из жизни русской деревни, в числе которых были «Русские крестины» (Париж, Лувр), заслужившие восторженную оценку Д. Дидро, и «Люлька» — картина, которую он с небольшими вариациями неоднократно повторял. Став академиком, Лепренс не изменил русской теме, написал ещё немало живописных композиций «костюмного рода». Он также создал картоны серии из шести шпалер «Русские игры» для шпалерной мануфактуры в Бове (1769—1770).
 
Помимо рисунка и живописи Лепренс экспериментировал в технике гравюры. В истории графики он известен как изобретатель техники лависа. Лепренс также один из первых освоил (по некоторым источникам изобрёл) технику акватинты. Около 1768 года он стал сочетать штриховой офорт с акватинтой. В офорте он выполнил серию «Зарисовки Москвы» (Сris de Moscou). Всего Лепренс создал около 180 гравюр, из них 82 листа в технике лависа.

Галерея

Примечания

Литература 

Основное исследование
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 

Гравёры XVIII века
Художники Франции XVIII века